Plaatsen in Bulgarije
Ravnets (Boergas), een dorp in de gemeente Boergas, oblast Boergas
Ravnets (Dobritsj), een dorp in de gemeente General Tosjevo, oblast Dobritsj